Dance of Death ist der Titel

 eines Romans von Douglas Preston und Lincoln Child aus dem Jahr 2005 mit dem deutschen Titel Dark Secret – Mörderische Jagd
 eines Musikalbums der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden aus dem Jahr 2003, siehe Dance of Death (Album)